Округ Лорейн () — округ в штате Огайо, США. Официально образован 26-го декабря 1822 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 301 356 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 391,427 км2, из которых 1 271,950 км2 суша и 1 119,477 км2 или 46,810 % это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2010 года в округе проживает 301 356 жителей в составе 116 274 домашних хозяйств и 80 077 семей. Плотность населения составляет 223,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 127 036 жилых строений, при плотности застройки около 87,00-ми строений на км2. Расовый состав населения: белые — 84,80 %, афроамериканцы — 8,60 %, коренные американцы (индейцы) — 0,30 %, азиаты — 0,90 %, гавайцы — 0,20 %, представители других рас — 0,20 %, представители двух или более рас — 0,20 %. Испаноязычные составляли 0,00 % населения независимо от расы.

В составе 29,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 50,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 13,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,10 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 26,00 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,51 человека, и средний размер семьи 3,02 человека.

Возрастной состав округа: 0,00 % моложе 18 лет, 0,00 % от 18 до 24, 0,00 % от 25 до 44, 0,00 % от 45 до 64 и 0,00 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 36 лет. На каждые 100 женщин приходится 96,30 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 93,60 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 52 066 USD, на семью — 64 443 USD. Доход на душу населения составлял 25 002 USD. Около 6,70 % семей и 13,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 12,90 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 6,60 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Лорейн, штат Огайо
 Национальная ассоциация округов США
 Lorain County Sheriff's Office
 Lorain County Historical Society's website
 
 LorainCounty.com

Округа Огайо